Rückholservice steht für:

 Heimtransport von Verunfallten oder Erkrankten aus dem In- und Ausland in die Heimat, siehe Rückholdienst
 Rücksende-Service von verlorenen Schlüsseln, siehe Schlüsselfundservice